De 3000 meter vrouwen op de Olympische Winterspelen 1998 werd op woensdag 11 februari 1998 in de M-Wave in Nagano, Japan verreden.

Tijdschema

Records

Statistieken

Uitslag

IJs- en klimaatcondities 

Vrouwen 03000 meter
1998